Marlo Morgan 
Marlo Thomas